Франсуа Перье (Перрье; ; ) — французский художник.

Биография 
Будущий художник родился в городке Понтарлье (современное население — 22,5 тысяч человек) в провинции Франш-Конте на западе Франции неподалёку от современной франко-швейцарской границы. Его первым учителем был отец, провинциальный живописец (в некоторых источниках, вероятно ошибочно, именуется ювелиром). Ту же профессию избрали два его сына — Франсуа и его гораздо менее известный брат, Гийом (фр.).

Около 1620 года Франсуа Перрье из глубоко провинциального Понтарлье переехал в Лион, где продолжил своё обучение живописи, на этот раз — у маститого художника, Ораса Ле Блана (фр.). Из Лиона Перрье в 1624 году отправился в Рим, где поступил учеником в мастерскую художника-итальянца Джованни Ланфранко. Считается, что он помогал учителю в росписи римской базилики Сант-Андреа-делла-Валле, однако степень его вклада трудно выяснить. Уже вскоре Перрье был принят в римскую Академию Святого Луки, что предполагало признание его статуса как самостоятельного живописца.

Не позднее 1629 года Перрье вернулся во Францию, где помогал своему бывшему учителю Ле Блану и Жаку Саразену в создании росписей лионской церкви Сан-Брюно-ле-Шартрез (фр.), изображавших житие святого Бруно Картезианца (во французском произношении Брюно Шартреза), основателя одноименного монашеского ордена. К сожалению, эти фрески до нас не дошли.

Уже в 1630 году Перрье переехал в Париж (неизвестно, бывал ли он ранее в этом городе), где стал помощником Симона Вуэ, королевского живописца, который за несколько лет до этого возглавлял папскую академию Святого Луки в Риме в период, когда Перрье был принят туда. В Париже Перрье участвовал в росписи церквей и дворцов высшей аристократии, писал картины, пробовал себя в гравюре, имел мастерскую и многих учеников, среди которых особенно выделялись Шарль Лебрен и Шарль Альфонс Дю Френуа.

Однако всего четыре или пять лет спустя Перрье снова отправился в Рим, куда прибыл к 1635 году и где прожил не меньше десяти лет. Здесь Перрье вновь занимался росписями дворцов высшей аристократии (декоративные росписи потолочных плафонов, а иногда и стен в те времена оплачивались едва ли не более щедро, чем станковая живопись), создал цикл фресок, посвящённый житию святого Доминика, для одного из монастырей (Сан-Бьяджо в Тиволи), а также успешно торговал антиквариатом.

Наконец, не позднее 1646 года Франсуа Перрье вернулся в Париж, где имел статус одного из наиболее востребованных и дорогих живописцев. Он расписывал залы Парижского парламента, отеля (дворца) Ламбер и другого дворца, hôtel de La Vrillière (фр.), где ныне находится штаб-квартира Банка Франции.

Когда Король-Солнце Людовик XIV основал Академию живописи и скульптуры, одним из её первых членов стал Перрье. Он также преподавал в академии Святого Луки в Париже.

На сегодняшний день фрески, созданные Перрье, сохранились лишь частично. Его картины сохранились лучше и украшают залы нескольких ведущих музеев мира, таких как Лувр и Музеи Ватикана.

Галерея

Примечания

Литература 
 Erich Schleier, «Quelques tableaux inconnus de François Perrier à Rome», Revue de l’art, no 18,‎ 1972, p. 39-46.
 Gilles Chomer, «Les Perrier à Lyon : nouvelles données», dans Simon Vouet (Actes du colloque international, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 5-7 février 1991), Paris, La Documentation française, 1992, p. 509—529.
 Jacques Thuillier, «Les dernières années de François Perrier (1646—1649)», Revue de l’art, no 99,‎ 1993, p. 9-28.
 Dominique Brême, «François Perrier, le plus romain des peintres classiques», L’Estampille-L’Objet d’Art, no 310,‎ février 1997, p. 33-39.
 Alvin L. Clark, François Perrier. Reflections on the earlier Works from Lanfranco to Vouet / Les Premières œuvres, de Lanfranco à Vouet, Paris, galerie Eric Coatalem, 2001, 235 p. ISBN 978-2-9517507-0-8
 Sylvain Laveissière, «L’Antique selon François Perrier. Les „Segmenta nobilium signorum“ et leurs modèles», dans Poussin et la construction de l’antique (actes du colloque, Rome, Académie de France, 2009), Paris, Somogy, 2011, p. 49-57.

Художники Франции XVII века
Члены Гильдии Святого Луки (Париж)